Show Boat (boek), een roman van de Amerikaanse schrijver Edna Ferber
Show Boat (musical), een musical uit 1927 gebaseerd op dit boek
Show Boat (1929), een film van Harry A. Pollard
Show Boat (1936), een film van James Whale
Show Boat (1951), een film van George Sidney